Сени — значения:

 Сени — помещение в доме.
 Сени, Рожерио — бразильский футболист, вратарь.

Топоним 
 Сени — деревня, Дзержинский район, Калужская область, Россия
 Сени — село, Решетиловский поселковый совет, Решетиловский район, Полтавская область, Украина.

См. также 
 Сени-Буа-Альбу
 Сени-о-Винь
 Сани Гомпа (также Сени-гомпа)